Toney peut faire référence à :

Patronyme 

 Andrew Toney (1957-), joueur américain de basket-ball ;
 Ivan Toney (1996-), footballeur anglais ;
 James Toney (1968-), boxeur américain ;
 Kadarius Toney (1999-), joueur professionnel américain de football américain ;
 Sedric Toney (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Tafari Toney (1986-), joueur anglais de basket-ball.

Toponyme 

 Toney, un secteur non constitué en municipalité situé en Alabama.